Lac Mercier peut se référer à:

Toponymes



Lac Henri-Mercier, Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale. Coordonnées: 47° 29' 15" N;71° 35' 46" O.
Place municipale du Lac Mercier, Mont-Tremblant (ville), Les Laurentides, Laurentides (région administrative). Coordonnées: 46° 11' 58" N; 74° 38' 29" O.
Lac Le Mercier, Rivière-Koksoak (territoire non organisé), Nord-du-Québec. Coordonnées: 57° 30' 51" N; 68° 51' 04" O.
Lac Mercier, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine (municipalité), MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 12' 17" N; 65° 15' 12" O.
Lac Mercier, Lac-Pikauba (territoire non organisé), Charlevoix, Capitale-Nationale. Coordonnées: 47° 42' 20" N; 70° 41' 33" O.
Lac Mercier, Lac-Walker (territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées: 50° 18' 20" N; 67° 15' 31" O.
Lac Mercier, Lac-Jérôme (territoire non organisé), MRC Minganie, Côte-Nord. Coordonnées: 52° 06' 10" N; 63° 32' 52" O.
Lac Mercier, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 44' 40" N; 70° 12' 05" O.
Lac Mercier, Mont-Valin (territoire non organisé), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 51' 40" N; 70° 44' 50" O.
Lac Mercier, Les Bergeronnes (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées: 48° 23' 51" N; 69° 33' 22" O.
Lac Mercier, Sept-Îles (ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées: 50° 18' 30" N; 66° 07' 10" O.
Lac Mercier, Mont-Tremblant (ville), MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative). Coordonnées: 46° 11' 55" N; 74° 38' 36" O.
Lac Mercier, Nominingue (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées: 46° 20' 59" N; 75° 07' 48" O.
Lac Mercier, Namur (municipalité), MRC Papineau (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec). Coordonnées: 45° 53' 37" N;74° 56' 57" O.
Lac Mercier, L'Ange-Gardien (Les Collines-de-l'Outaouais) (municipalité), MRC Les Collines-de-l'Outaouais, Outaouais (Québec). Coordonnées: 45° 41' 42" N; 75° 25' 18" O.
Lac Mercier, Rémigny (municipalité), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 47° 50' 12" N; 79° 11' 18" O.
Lac Mercier, Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire nonorganisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 47° 00' 45" N; 78° 34' 39" O.
Lac Mercier (rivière Mégiscane),  Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 48° 31' 56" N; 75° 33' 17" O.
Lac Mercier, La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 48° 19' 01" N; 73° 37' 18" O.
Lac Mercier, La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 47° 17' 51" N; 72° 31' 21" O.
Lac Mercier, La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 47° 38' 14" N; 73° 48' 53" O.
Lac Mercier, La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 47° 41' 26" N; 74° 06' 11" O.
Lac Mercier, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 21' 10" N; 72° 42' 33" O.
Lac Mercier, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 47' 25" N; 73° 40' 46" O.
Lac Mercier, Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 50° 43' 27" N; 71° 56' 29" O.
Lac Mercier, Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 49° 30' 15" N; 71° 18' 50" O.
Lac à Mercier, Larouche (Québec) (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 28' 47" N; 71° 29' 43" O.
Petit lac Mercier, Sept-Îles (ville), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord. Coordonnées: 50° 23' 11" N; 66° 11' 12" O.